

Радошевиці — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Радошевиці — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства